Сборная Чили по футболу до 20 лет представляет Чили на молодёжных соревнованиях по футболу. Максимальный возраст игроков в данной команде не должен превышать 20 лет.

Известные игроки 
На молодёжном чемпионате мира 2007 года вратарь команды Кристофер Тоселли установил рекорд, оставив свои ворота сухими на протяжении 492 минут. Тем самым он на 8 минут перекрыл предыдущее достижение бразильского вратаря Клаудио Таффарела, установленное на молодёжном мировом первенстве 1985 года.

Следующие игроки, выступавшие за молодежную сборную Чили, впоследствии сыграли 50 и более матчей за взрослую национальную команду:
 Хавьер Маргас
 Фабиан Эстай
 Матиас Фернандес
 Гонсало Хара
 Маурисио Исла
 Гари Медель
 Алексис Санчес
 Артуро Видаль

Достижения 
 Чемпионат Южной Америки (до 20):
 Финалисты (1): 1975
 Бронзовые призеры (2): 1971, 1995
 Чемпионат мира (до 20):
 Бронзовые призеры (1): 2007

Текущий состав 
Состав сборной на молодёжном чемпионате Южной Америки по футболу 2015.

Примечания

См. также 
 Сборная Чили по футболу
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд

Ссылки 
 Official ANFP Asociacion Nacional de Futbol Professional
 Chilean football forum on national teams

 
Футбол в Чили
Чили